NNSA est un sigle pouvant signifier :
 National Nuclear Safety Administration: l'autorité de sûreté nucléaire de la République Populaire de Chine.
  : l'Administration des États-Unis d'Amérique chargée de la sécurité nationale au travers d'applications militaires de l'énergie nucléaire.